Comunión puede referirse a:

La comunión sacramental (también conocida como Eucaristía, Cena del Señor, Fracción del Pan o Santo Sacrificio), celebración cristiana en la que los fieles se reúnen para ofrecer pan y vino, signos del cuerpo y sangre de Cristo, en memoria de su pasión, muerte y resurrección.
Primera comunión, ceremonia en la que los catecúmenos reciben por primera vez el cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía.
Viático, comunión eucarística ofrecida a los moribundos como preparación para la muerte y la vida eterna.
Comunión espiritual, acto o ejercicio espiritual que hacen los fieles sin participar de la comunión sacramental.
La comunión eclesial (Koinonía), vínculo que une espiritualmente a los fieles cristianos en una Iglesia.
Comunión de los Santos, dogma de fe según el cual todos los creyentes forman un solo cuerpo y comunican bienes espirituales de unos a otros.
Plena comunión, unidad plena entre diversas comunidades eclesiales.

Denominaciones de movimientos religiosos, políticos o sociales 

Comunión anglicana, asociación de iglesias en plena comunión con la Iglesia de Inglaterra.
Comunión de Porvoo, comunidad formada por Iglesias protestantes que se consideran herederas del cristianismo católico y apostólico.
Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, asociación de iglesias reformadas.
Comunión Tradicionalista, nombre que adoptó el Partido Carlista en 1931.
Comunión Católico-Monárquica, nombre que adoptó el Partido Carlista en 1868.
Comunión y Liberación, movimiento socio-religioso.

Arte y literatura 

Comunión (canto), canto litúrgico que se interpreta durante la Eucaristía.
Comunión de los apóstoles, tema iconográfico del arte cristiano.
Comunión y asunción de la Magdalena, obra de Sandro Botticelli (1470).
Comunión de la Magdalena, obra de Jerónimo Jacinto Espinosa (1665).
La comunión de santa Teresa, obra de Juan Martín Cabezalero (1670).
La primera comunión (Picasso), obra de Pablo Picasso (1986).
La primera y última comunión, obra de Cristóbal Rojas (1888).
La última comunión de San José de Calasanz, obra de Francisco de Goya (1819).
Comunión (libro), obra del escritor Whitley Strieber.

Lugares o edificios 

Comunión (Álava), población de la provincia de Álava, en España.
Iglesia de la Santa Comunión, edificio histórico en Nueva York.